

Матчі

Болгарія 0:1 Україна

Англія 2:0 Україна

Україна 1:3 Польща

Вірменія 2:3 Україна

Норвегія 0:1 Україна

Склад команди 
 Статистику подано станом на 12 жовтня 2000 року (в дужках наведено ігри і голи 2000 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Див. також 
 Матчі збірної України з футболу

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ФФУ
 Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»  
 Результати на fifa.com  

2000
2000 у футболі